Губарева — женская форма русской фамилии Губарев.

Известные носители 
 Губарева, Екатерина Юрьевна (род. 1983) — политик ДНР.
 Губарева, Наталья Викторовна (род. 1967) — российский политик.
 Губарева, Ольга Ивановна (род. 1953) — российский поэт.